Eguchi ist der Familienname folgender Personen:

 Fujie Eguchi (1932–2021), japanische Tischtennisspielerin
 Hisashi Eguchi (* 1956), japanischer Mangaka und Illustrator
 Katsuya Eguchi (* 1965), japanischer Videospielentwickler
 Misa Eguchi (* 1992), japanische Tennisspielerin
 Nao Eguchi (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Ryoma Eguchi (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Eguchi Shiro (1892–1967), japanischer Generalmajor
 Eguchi Takaya (1900–1977), japanischer Tänzer
 Tomoji Eguchi (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Tōru Eguchi (1948–2019), japanischer Physiker
 Yōsuke Eguchi (* 1967), japanischer Schauspieler